Rudolf IV. von Habsburg bzw. Rudolf IV. von Österreich bezeichnet folgende Personen:

* Rudolf IV. (Österreich) (der Stifter; 1339–1365), Erzherzog von Österreich, Graf von Habsburg (Rudolf VII.)
 Rudolf IV. (Habsburg-Laufenburg) († 1383), Graf von Habsburg-Laufenburg